Murmansk ist:
 Oblast Murmansk, russischer Verwaltungsbezirk
 Murmansk, russische Hafenstadt und Hauptstadt der Oblast
 (2979) Murmansk, ein nach der Stadt benannter Asteroid
 USS Milwaukee (CL-5), leichter Kreuzer der US Navy und Sowjetmarine
 Murmansk (1955), leichter Kreuzer der Sowjetmarine

Siehe auch:
 Murmansk-150 (Saosjorsk)
 Murmansk-140 (Ostrownoi)
 Cape Murmanskiy, ein nach der russischen Hafenstadt Murmansk benanntes Kap an der Prinzessin-Astrid-Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika